Ислас () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий. 
 Ислас, Луис (род. 1965) — аргентинский футболист, вратарь, чемпион мира 1986 года.
 Ислас, Маурисио (род. 1973) — мексиканский актёр. 
 Ислас, Омар (род. 1996) — мексиканский футболист.

Топонимы 
 Ислас Мальвинас — стадион, находящийся в городе Буэнос-Айрес, столицы Аргентины.
 Ислас-де-ла-Баия — департамент Гондураса, состоящий из одноимённой островной группы и ряда других островов в Карибском море. 
 Трес-Ислас — населённый пункт в восточной части Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.

См. также 
 Исла